Waldgesetz steht für:
 Bundeswaldgesetz (BWaldG), Deutschland
 diverse Landeswaldgesetze, Deutschland, siehe Landeswaldgesetz
 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (WaG), Schweiz, siehe Waldgesetz (Schweiz)
 diverse kantonale Waldgesetze, Schweiz

Siehe auch:
 Forstgesetz (Österreich)